Vesting (verdedigingswerk), een versterking of verdedigingswerk
Vestingstad, een versterkte stad
Vesting (motorfiets), een Nederlands historisch bromfietsmerk
Vesting (film), een film